Chevrolet Silverado, een pick-up van het Amerikaanse automerk Chevrolet
Silverado (film), een western uit 1985 met Kevin Kline